14001–14500. • 14501–15000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája